Die Scottish Football League Division Two wurde 1937/38 zum 39. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 39. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1937/38 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewannen die Raith Rovers, die sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Albion Rovers den Aufstieg in die Division One sicherten.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1937/38 bei statto.com

Fußballsaison 1937/38
1937 38